Тефія (супутник) — супутник планети Сатурн
 Тетія — грецька богиня

Див. також 

 Тетіс
 Фетіда (значення)